Европско првенство у кошарци 1987. је 25. по реду европско кошаркашко првенство за мушкарце, које се одржало од 3. до 14. јуна 1987. у Грчкој. Домаћин свих утакмица је био Стадион мира и пријатељства у Атини.

Грчки репрезентативац Никос Галис је био најкориснији играч турнира (МВП), као и најбољи стрелац са просечно 37 поена по утакмици.

Систем такмичења 
На првенству је учествовало 12 репрезентација, које су у такмичењу по групама биле подељене у две групе А и Б са по 6 екипе. Играло се по једноструком бод систему — свако са сваким по једну утакмицу.

Четири првопласиране екипе из обе групе су пролазиле у четвртфинале, док су две последњепласиране екипе из обе групе играле утакмице за пласман од 9. до 12. места. Победници четвртфиналних дуела су настављали у полуфинале, док су поражене екипе играле за пласман од 5. до 8. места.

Учесници 
Дванаест репрезентација било је подељено у две групе:

Такмичење по групама

Група А

Група Б

Завршница 

Пласман од 5. до 8. места

Пласман од 9. до 12. места

Четвртфинале

Полуфинале од 9. до 12. места

Полуфинале од 5. до 8. места

Полуфинале

Утакмица за 11. место

Утакмица за 9. место

Утакмица за 7. место

Утакмица за 5. место

Утакмица за 3. место

Финале

Коначан пласман

Састави победничких екипа

Види још 
 Европско првенство у кошарци за жене 1987.

Спољашње везе 
 Европско првенство 1987. на сајту ФИБА Европа
 Првенства осамдесетих на сајту ФИБА Европа

 
Европска првенства у кошарци
Кошарка у Грчкој
Спорт у Атини
Кошарка у 1987.